(1813-1892), personnalité australienne du monde des affaires ;
 Anna Adelaïde Abrahams (1849-1930), peintre néerlandaise ;
  (1955- ), pilote automobile australien ;
  (1947- ), musicien jazz ;
  (1911-2005), peintre jamaïcain ;
  (1961- ), musicien néozélandais ;
  (1939-1994), artiste australienne ;
  :
 David Abrahams (né en 1958), mathématicien anglais ;
 Debbie Abrahams (1960- ), homme politique britannique ;
  (1771-1846), criminel anglais ;
 Gerald Abrahams (1907-1980), joueur d'échecs britannique ;
 Guy Abrahams (1953- ), athlète panaméen spécialiste du sprint ;
 Hanim Abrahams (2002- ), nageuse sud-africaine ;
 Harold Abrahams (1899-1978), athlète britannique ;
  (1858-1925), chercheur britannique spécialisé en judaïsme ;
 Jim Abrahams (1944- ), scénariste et réalisateur américain ;
 Jon Abrahams (1977- ), acteur américain ;
  (1952- ), joueur anglais de cricket ;
 Lionel Abrahams (1928-2004), écrivain sud-africain ;
  (1839-1918), éducateur anglais ;
 , éditeur américain ;
 Belle Baker (1883-1931), compositrice américaine ;
 Mick Abrahams (1943- ), musicien anglais ;
  (1933-2006), footballeur australien ;
  ;
  (1970- ), artiste sud-africain ;
  (1933-2017), folkloriste américain ;
  (1968- ), joueur sud-africain de cricket ;
  (1885-1957), athlète et juge britannique ;
 Zaraah Abrahams (1987- ), actrice britannique.

Voir aussi